Арсе́ний (от  ←  ←  «мужчина; мужской, мужественный») — мужское русское личное имя греческого происхождения. В XX веке получила некоторое распространение краткая форма имени — Арсе́н.

От этого имени произошла фамилия Арсеньев.

Именины 
Православные именины (даты приводятся по григорианскому календарю):
 1 февраля, 19 февраля, 28 февраля
 13 марта, 15 марта
 12 мая, 21 мая
 25 июня
 15 июля, 25 июля
 13 августа
 6 сентября, 10 сентября, 12 сентября
 10 ноября, 19 ноября
 3 декабря, 26 декабря
Католические именины:
 15 января, 19 января
 19 июля
 4 октября, 28 октября
 16 ноября
 13 декабря

Примечания 

Русские мужские имена